Graumann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Graumann (1865–1945), svensk ciselör, gravör och silversmed
 Mathilde Graumann (1821–1913), tysk sångerska och sångpedagog
 Walter Graumann (1887–1967), svensk militär